Александр Иванович Косицин (28.08.1916 — 21.08.1983) — бригадир цеха крупной штамповки Горьковского автозавода, Герой Социалистического Труда (22.08.1966).

Биография 
Родился 28 августа 1916 года в селе Алгасово (сейчас — Моршанский район Тамбовской области) в семье горняка.

В 1930 году окончил 7 классов средней школы г. Шахты Ростовской области и поступил в горнопромышленное училище. Потом переехал с родителями в Нижний Новгород (Горький), и доучивался в ФЗУ при автозаводе.

С 1934 года слесарь инструментально-штампового корпуса Горьковского автомобильного завода. С 1939 по 1972 год — бригадир цеха крупной штамповки и инструментально-штампового корпуса, наладчик-конструктор крупных штампов.

Специалист по отладке многотонных крупных штампов из твердых сплавов. В 1951 году удостоен Сталинской премии — за разработку конструкции и освоение производства легкового автомобиля «ЗИМ».

Выступил с почином, положившим начало движению под девизом «Ни одного отстающего рядом!» На 1966 год принял соцобязательства за счет уплотнения рабочего дня, внедрения рационализаторских предложений выполнять нормы на 150 %.

За выдающиеся трудовые показатели Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1966 года присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1970 году стал лауреатом премии Ленинского Комсомола как наставник молодёжи.

Делегат 23 съезда КПСС. Депутат Горьковского областного Совета депутатов трудящихся (1954—1976).

С 1976 года персональный пенсионер союзного значения.

Умер 21.08.1983, похоронен на Старо-Автозаводском кладбище.

Источники 
 Похвиснев, Глеб Петрович. Александр Косицын [Текст] : [Наладчик крупных штампов на Горьк. автомоб. з-де]. - Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1969. - 55 с. : ил.; 17 см. - (Герои Социалистического Труда - горьковчане). 
 Истоки : [о Косицыне А. И., Герое Социалистического Труда] // Труд и подвиг историю пишут / сост. Г. А. Кузьмин. — Горький, 1981. — С. 192—197
 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=13689
 https://lib-avt.ru/kraevedenie/peoples/kosicin-aleksandr-ivanovich

Депутаты Горьковского областного совета
Делегаты XXIII съезда КПСС
Похороненные на Старо-автозаводском кладбище